

Mitologia 
 Mentore – personaggio della mitologia greca, l'itacese a cui Ulisse affida Telemaco prima della guerra di Troia
 Mentore – personaggio della mitologia greca, consuocero di Priamo, poiché suo figlio Imbrio sposò Medesicaste
 Mentore – personaggio della mitologia greca, un Eraclide, figlio di Eracle e di Asopide, una delle figlie di Tespio

Storia 
 Mentore di Rodi – mercenario greco del IV secolo a.C.

Onomastica 
Mentore – nome proprio di persona italiano maschile

Formazione 
 Mentoring – metodologia di formazione che fa riferimento a una relazione (formale o informale) uno a uno tra un soggetto con più esperienza (senior, mentor) e uno con meno esperienza (junior, mentee, protégé)

Fumetti 
 Mentore (A'lars) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, padre di Thanos
 Mentore – personaggio dei fumetti Marvel Comics, membro della Guardia imperiale Shi'ar